Osoby o nazwisku Matyja:
 Henryk Matyja – polski specjalista w zakresie materiałoznawstwa
 Jacek Matyja – polski piłkarz i trener piłkarski
 Marek Matyja – polski bokser wagi półciężkiej
 Rafał Matyja – polski politolog i publicysta
 Stanisław Matyja – polski wojskowy i harcerz, przywódca robotniczych wystąpień Poznańskiego Czerwca